

Anno 
 521 o 521 a.C.

Codici 
 521 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Bamberg, nella Baviera, in Germania

Matematica 
 521 – numero